Beim Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2018 fanden insgesamt vier Läufe statt.
Die ersten beide Läufe wurden am 10. Februar um 19:10 Uhr Ortszeit (11:10 Uhr MEZ) ausgetragen. Der dritte und vierte Lauf fanden am 11. Februar, 18:50 Uhr Ortszeit (10:50 Uhr MEZ) statt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb im Alpensia Sliding Center. 

Olympiasieger wurde der Österreicher David Gleirscher, vor Christopher Mazdzer aus den Vereinigten Staaten. Die Bronzemedaille gewann Johannes Ludwig aus Deutschland.

Nach dem ersten Lauf war David Gleirscher auf dem ersten Rang, welchen er jedoch im zweiten und dritten Lauf an den Titelverteidiger Felix Loch verlor. Im vierten und letzten Lauf allerdings versteuerte sich der Deutsche bei der Ausfahrt aus der Kurve neun, die wohl schwierigste Kurve der Strecke. Daraufhin verlor er seinen gesamten Vorsprung und belegte im Endresultat lediglich den fünften Platz.

Titelträger

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Olympischen Winterspiele 2018
 Olympische Winterspiele 2018 auf der Webseite der FIL

Belege 

Einsitzer Manner